Алексе́й Сергеевич Чижо́в  (19 января 1982, Кемерово) — российский хоккеист с мячом, защитник ХК «Кузбасс» (Кемерово), заслуженный мастер спорта России (2006), трёхкратный чемпион мира.

Биография 
Начал заниматься хоккеем с мячом в 1989 году в Кемерово в школе шахты «Северная». Первый тренер — Анатолий Петрович Измаденов. В юношеские годы был нападающим, но потом сменил амплуа.

В основном составе «Кузбасса» с сезона 1999/2000, провёл за команду первые восемь сезонов своей игровой карьеры, дважды побеждая в Кубке России, трижды становился вице-чемпионом России. Выступая за «Кузбасс», получил приглашение в сборную России, с которой выступал на чемпионатах мира 2006 и 2007 годов.

Три сезона (2007—2010) провел в казанском «Динамо», победив с командой в 2009 году в Кубке России и Чемпионском кубке Эдсбюна.

Перед сезоном 2010/2011 перешёл в «Динамо-Москва», с которым в сезоне 2011/2012 впервые становится чемпионом России.

В 2012 году на один сезон переходит в «Саяны-Хакасия», выступал за сборную Хакасии на Международном турнире на призы Правительства России 2012 года.

Далее пять сезонов выступал за хабаровский «СКА-Нефтяник», дважды побеждая в чемпионате России, капитан команды в 2015—2018 годах. Выступая за «СКА-Нефтяник», вновь был приглашён в национальную сборную, с которой выступал на чемпионатах мира 2015 и 2017 годов.

В сезоне 2018/2019 выступает за «Байкал-Энергию».

С сезона 2019/2020 продолжает выступления в Швеции за стокгольмский клуб АИК.

В декабре 2020 года вернулся в «Кузбасс», перед сезоном 2021/2022 был избран капитаном команды.

Достижения 
 Чемпион России (3) — 2012, 2017, 2018. 
 Серебряный призёр чемпионата России (4) — 2004, 2005, 2006, 2011. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (7) — 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2016, 2022. 
 Обладатель Кубка России (8) — 2001, 2003, 2009, 2010/11, 2011 (осень), 2014, 2016, 2017. 
 Финалист Кубка России (2) — 2005 (весна), 2015. 
 Бронзовый призёр Кубка России (1) — 2004. 
 Обладатель Суперкубка России (2) — 2015, 2017 (весна). 
 Финалист Суперкубка России (1) — 2017 (осень). 
 Финалист Кубка Швеции — 2020 
 Обладатель Чемпионского кубка Эдсбюна (1) — 2009. 
 Финалист Чемпионского кубка Эдсбюна (1) — 2010. 
 Бронзовый призёр Чемпионского кубка Эдсбюна (1) — 2011. 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею (1) — 2000. 
 Чемпион мира (3) — 2006, 2007, 2015. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (1) — 2017. 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (1) — 2006. 
 Обладатель Суперкубка Европы (1) - 2005 (осень). 
 Победитель Турнира четырех наций (1) — 2016. 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей (1) — 1999. 

 В список 22 лучших игроков сезона включался 4 раза — 2006, 2009, 2015, 2017. 
 Самый ценный игрок плей-офф чемпионата России 2017/2018. 
 Лучший защитник Международного турнира на призы Правительства России (версия журналистов) — 2012 (сборная Хакасии).

Статистика

Клубная 

 Забивал мячи в ворота 4 команд 

  1.Старт       = 3 мяча          
  2.Сибсельмаш  = 2       
  3-4.Зоркий    = 1                              
  3-4.Кузбасс   = 1                             

 Количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 7 играх 
Свои 7 мячей забросил в 7 играх, в 567 играх мячей не забивал.

В сборной 

Итого: 29 матчей / 1 мяч; 24 победы, 1 ничья, 4 поражения.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте КХМ «Динамо-Москва»
 Хоккеисты «Кузбасса» - чемпионы мира. Алексей Чижов kuzbassbandyclub.ru

Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ АИК
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»